Jan van Aken peut faire référence à :
  (1614-1661), peintre, graveur et dessinateur néerlandais ;
 Jan van Aken (1661-?), graveur néerlandais ;
 Jan van Aken, peintre néerlandais du  ;
 Jan van Aken (1961-), personnalité politique ;
  (1961-).

Références